Dans la mythologie grecque, Dorippé peut désigner :
 Une nymphe, fille de Poséidon et de Thoosa ;
 Une Thrace ayant eu trois fils Andros, Myconos et Thasos et trois filles, Œno, Spermo et Élaïs (les Œnotropes) avec Anios, roi de l'île de Délos, qui l'a échangée contre un cheval à des rois qui l'avaient enlevée.

Sources